Plaats in Indonesië
 Tista (Abang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali
 Tista (Busungbiu), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Tista (Kerambitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali
Anders
 Tista (India), een rivier in India
 Tista (Noorwegen), een rivier in Noorwegen